Mahrersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Mahrersdorf (Gemeinde Altenburg), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mahrersdorf (Gemeinde Ternitz), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mahrersdorf (Gemeinde Hagenberg), Ortschaft von Hagenberg im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich